Хаммерсхаимб — фамилия. Известные носители:

 Хаммерсхаимб, Венсеслаус Ульрикус (1819—1909) — фарерский пастор, фольклорист и учёный-лингвист, известный как создатель современного фарерского литературного языка.
 Хаммерсхаимб, Йорген Франц (1767—1820) — фарерский юрист, государственный деятель.